Luci Papiri Cras I, cònsol el 436 aC 
 Luci Papiri Cras II, tribú amb potestat consular el 382 aC i el 376 aC.
 Luci Papiri Cras III, tribú amb potestat consular el 368 aC
 Luci Papiri Cras IV, dictador el 340 aC, o cònsol el 336 aC i 330 aC 
 Luci Papiri Cras (magister equitum), magister equitum el 320 aC.
 Luci Papiri Cras (censor), censor el 318 aC.